Краснянское сельское поселение — сельское поселение в России:

Волгоградская область
 Краснянское сельское поселение — входит в Кумылженский район
 Краснянское сельское поселение — входит в Урюпинский район

Воронежская область
 Краснянское сельское поселение — входит в Новохопёрский район

Орловская область
 Краснянское сельское поселение — входит в Колпнянский район